Miejscowości w USA:
 Wrightstown – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Wrightstown – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Outagamie
 Wrightstown – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
Gminy w USA:
 Wrightstown (ang. Wrightstown Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Wrightstown (ang. Wrightstown Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown